La palabra Transmetro puede referirse a:

Transmetro, el sistema de autobuses de tránsito rápido que opera en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
TransMetro, el sistema de autobuses de tránsito rápido que opera en Monterrey, México.
Transmetro, el sistema de autobuses de tránsito rápido que opera en Barranquilla, Colombia.